

Зельончин — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зельончин — село в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства